Колонија ла Палма има више значења:

 Колонија ла Палма (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ла Палма (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија ла Палма (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику